UST steht für:
 UST Global, ein IT-Dienstleistungsunternehmen in den USA
 Umhverfisstofnun, die isländische staatliche Natur- und Umweltschutzagentur
 University of St. Thomas (Texas)
 Universal Standard for Tubeless, ein Fahrradfelgentyp, der weder Schlauch noch Felgenband benötigt

USt steht für:
 Umsatzsteuer

Ust steht für:
 Umladestelle bei der Eisenbahn

UST